Le mésothorium est l'appellation historique de deux radioisotopes présents dans la chaîne de désintégration du thorium 232 et découverts par Otto Hahn en 1907.

 Le mésothorium I était le nom donné au radium 228
 Le mésothorium II était le nom donné à l'actinium 228.

Appellation historique d'un isotope